Pharaon (天獣星スフィンクスのファラオ, Tenjyūsei Sufinkusu no Farao) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre du Sphinx, de l'étoile Céleste de la Bête, Pharaon apparait durant le "Mekaï-Hen" du Chapitre Hadès.

Le Musicien du Royaume des Morts 
Pharaon a toujours été le musicien favori d'Hadès, mais cela changea le jour où le chevalier d'argent Orphée de la Lyre essaya de délivrer son amour, Eurydice, des Enfers. Pour ce faire, il joua de sa lyre au Dieu du Monde des Morts et obtenu gain de cause. Cependant, pour ce faire, Orphée ne devrait en aucun cas se retourner durant sa route. Parallèlement, Pandore réalisa que le chevalier d'Athéna pourrait devenir un puissant allié et ordonna au Spectre du Sphinx de stopper Orphée et Eurydice. Pour ce faire, Pharaon utilisa un miroir afin de créer une lueur ressemblant aux rayons du soleil.

Voyant cette lumière, Orphée crut être enfin sur le point de sortir du Mekai et se retourna. Malheureusement pour lui, à ce moment, Eurydice fut changée en pierre. Décidé à ne pas laisser sa bien-aimée seule aux Enfers, Orphée décida de rester sur place et devint, bien malgré lui, un serviteur d'Hadès. Depuis lors, tous les 13 jours, Orphée se rend à Guidecca et joue de la Lyre au Dieu du Monde des Morts, pour le plus grand malheur du Spectre Pharaon qui fut éloigné du titre de musicien du Mekai.

Le Combat de la Lyre et de la Harpe 
Lorsque les chevaliers d'Athéna envahirent le Mekai, Pharaon ne tarda pas à recevoir la visite des chevaliers Seiya de Pégase et Shun d'Andromède dans la Seconde Prison. Les chevaliers de Bronze se trouvèrent face à face avec Cerbère, mais ne mirent pas longtemps à le mettre hors d'état de nuire. Furieux que son animal de compagnie soit dans un tel état, Pharaon voulut en finir au plus vite avec ses adversaires à l'aide de sa harpe, mais fut stoppé par Orphée de la Lyre, son rival au sein du Royaume d'Hadès.

Orphée annonça qu'il allait s'occuper personnellement des chevaliers d'Athéna, mais Pharaon ne l'entendit pas ainsi et déclencha son attaque "Balance of Curse". Seiya et Shun tentèrent de se protéger du son de la harpe du Sphinx mais sans succès.

Le cœur du chevalier Pégase commença alors à sortir de sa poitrine quand Orphée arrêta les effets de l'attaque du Spectre à l'aide du son de sa Lyre. Les chevaliers pensèrent alors que ce geste de la part d'Orphée était une marque de fidélité retrouvée envers Athéna, du moins jusqu'à ce que les chevaliers de Bronze subissent l'attaque "Stringer Nocturn" d'Orphée. 

Pharaon, sceptique, fut néanmoins satisfait et quitta les lieux. 

Les doutes de Pharaon furent vérifiés lorsqu'il découvrit par hasard un peu plus tard que Seiya et Shun étaient bien vivant dans le jardin d'Orphée. Après que Seiya ait révélé qu'il détenait l'armure d'Athéna, Pharaon décida de récupérer l'objet. Pour ce faire, il utilisa le même miroir que pour tromper Orphée par le passé et créa une lueur aveuglante afin de faire diversion et voler l'armure d'Athéna. Son plan réussit mais le Spectre du Sphinx fut alors découvert.
 
Pharaon était seulement préoccupé par le fait que l'armure d'Athéna pourrait satisfaire Pandore et ne s'aperçut donc pas de l'attaque d'Orphée qui fit lâcher prise l'armure d'Athéna au Spectre du Sphinx. Le Spectre ne put croire à l'acte de trahison d'Orphée et décida de contre-attaquer. Le combat de la Lyre et de la Harpe était sur le point de débuter.

Pharaon réussit à casser une des cordes de la Lyre d'Orphée puis déclencha son attaque "Balance of Curse".
Le chevalier d'Argent de la Lyre questionna Pharaon à propos de la lueur précédemment vue et demanda si le Spectre était à l'origine de la même lueur qui le trompa par le passé. Pharaon répondit positivement et Orphée entra dans une rage folle.
Bien qu'une des cordes de sa lyre soit cassée, il prit la corde entre ses dents afin de la tendre et déclencha son attaque "Stringer Nocturn". Balayé par la puissance et la rage du chevalier d'Argent, Pharaon s'écroula dans le jardin de fleurs d'Orphée.

Surplis 
La Surplis de Pharaon représente le Sphinx, créature issue de la mythologie Égyptienne au corps de lion et à tête humaine qui monte la garde aux portes du monde souterrain.

Technique 
Balance of Curse 
Kiss in the darkness

Voix 
Dans la version originale, Pharaon est doublé par Junichi Suwabe.

Spectres d'Hadès
Mythe d'Orphée

en:List of Saint Seiya characters#The 108 Specters
pt:Faraó de Esfinge